Луціє Градецька і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Елені Даніліду і Ясмін Вер виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Кондратьєва і Владіміра Угліржова з рахунком 6–4, 1–6, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Примітки 

2010
Стамбул Cup, парний розряд